Отцы и сыновья (фильм, 1957) — итальянский фильм режиссёра Марио Моничелли.
 Отцы и сыновья (фильм) — болгарский кинофильм.
 Отцы и сыновья (За гранью возможного) — эпизод телесериала.